Línea 172 puede referirse a:

 Línea 172 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 172 de autobuses de Madrid, España.
 Ex Línea 172 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.